Das Essen Masters (offiziell Eurocard Open) ist ein ehemaliges deutsches Herren-Tennisturnier. Das Turnier war Teil der Super-9-Serie auf der ATP Tour und wurde einmalig 1995 in Essen als Nachfolger des Masters-Turniers von Stockholm ausgetragen. Ein Jahr später wurde es vom Masters in Stuttgart abgelöst. Das Hallenturnier wurde auf Teppichbelag gespielt.

Siegerliste

Einzel

Doppel

Weblinks 
 Einzelturnierplan auf der ATP-Homepage
 Doppelturnierplan auf der ATP-Homepage

ATP Tour